Tanzania
Makanya – circoscrizione del distretto di Lushoto
Makanya – circoscrizione del distretto di Same